42-й выпуск Гент — Вевельгем — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка длиной 264 километра со стартом в Генте и финишом в Вевельгеме была проведена 2 апреля 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

1980 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 1980 году
Апрель 1980 года